Die Bezeichnung Scone hat mehrere Bedeutungen

 der Krönungsstein der schottischen Könige; siehe Stein von Scone (Lia-fail)
 Scone (Gebäck), ein Gebäck von den britischen Inseln
 Scone (Perth and Kinross), ein Dorf in Schottland
 Scone Palace, schottisches Schloss 
 Scone (New South Wales), eine Stadt im australischen Bundesstaat New South Wales

Siehe auch:
 Scoon